Молдавская диаспора за пределами Молдавии состоит из молдаван, постоянно проживающих на территории других стран. Молдаване проживают в основном в бывших республиках СССР, а также в Италии, Испании, Португалии, Бразилии. Число гастарбайтеров по официальным данным составляет 200—300 тысяч человек, а по неофициальным — до 1 млн. По оценкам экспертов, за границами Молдавии находится примерно 400—600 тысяч человек.

Обзор 
По оценкам молдавского Бюро межэтнических отношений, на Украине проживают — 258 тыс. молдаван, в России — более 200 тыс. чел., в Казахстане — 19,5 тыс. чел., в Белоруссии — 5 тыс. чел., в Латвии — около 6 тыс. чел., в Киргизии — 1,5 тыс. чел., в Литве — 1,5 тыс. чел., в Эстонии — 1,2 тыс. чел. В 19 странах — Украине, России, Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Израиле, Италии, Канаде, Португалии, Румынии, Франции, Швейцарии и других странах действует более 50 общественных организаций, объединяющих представителей молдавской диаспоры.

В целях координации деятельности государственных органов Молдавии по взаимодействию с молдавской диаспорой при Правительстве Республики Молдова действуют два совещательных органа:
 Координационный совет по поддержке выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом (создан постановлением правительства № 1322 от 29 декабря 2000 года, обновлён Постановлением Правительства № 1317 от 13 декабря 2005 года), цель которого координировать деятельность центральных отраслевых органов публичного управления в данной сфере. В состав Совета входят заместители министров иностранных дел, просвещения, юстиции, культуры, финансов, внутренних дел, генеральный директор Бюро межэтнических отношений, советник Президента Республики Молдова.
 Координационный совет выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом (создан постановлением правительства № 228 от 24 февраля 2005 года), состоящий из представителей органов государственного публичного управления Молдовы, а также из руководителей общественных этнокультурных организаций молдавской диаспоры, действующих на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Германии и Франции.

Бывший СССР

Украина 

Согласно переписи населения 2001 года на Украине проживает 258 619 молдаван — 0,53 % населения. Наибольшая концентрация молдаван — в Черновицкой и Одесской областях.

Россия 

По переписи населения 2002 года в России проживает 172 330 молдаван. Из них 98 097 мужчин и 74 233 женщины. В городах проживают 128 777 человек, а в сельской местности — 43 553 человека. Русским языком владеют 170 701 проживающих в России молдаван (99,05 %).

«Конгресс Молдавских Диаспор» — это объединение граждан Республики Молдова, в целях сохранения этнокультурной самобытности и развития всесторонних связей с исторической Родиной, оказания необходимой помощи в защите своих прав и законных интересов в государствах проживания. Деятельность «КМД» направлена на установление контактов с выходцами из Республики Молдова, постоянно или временно проживающими в Российской Федерации, с целью сохранения языка, культуры, национальных традиций и религиозной идентичности. «КМД» содействует установлению и укреплению взаимопонимания, доверия, дружбы, развитию связей и контактов между Республикой Молдовой и Российской Федерацией, другими государствами, в области образования, экономике, науке, технике, спорте, туризме и т. д. Объединение создано 23 декабря 2009 г. Идея создания «КМД» родилась в Москве, по инициативе группы молдавских граждан, при содействии Посольства Республики Молдова в Российской Федерации и поддержки Правительства Республики Молдова. Председателем организации с 2009 года является Александр Валериевич Калинин.

Санкт-Петербург 
В Санкт-Петербурге действует общественная организация «Молдавская национально-культурная автономия», которая является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве, общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся с целью решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, молдавской национальной культуры гражданами Российской Федерации, относящими себя к определенной этнической общности (молдаване), проживающими на территории Санкт-Петербурга.

Краснодарский край 

Молдаване проживают на территории Краснодарского края со второй половины XIX века. Они расселены главным образом в Крымском, Анапском, Северском, Туапсинском районах. В 1989 году их численность составляла 7439 человек, а к 1999 году достигла 8684 человек. Рост численности молдавского населения за 10 лет на 16,7 % шёл в основном за счёт миграционного прироста, что объясняется выездом молдаван из Республики Молдова и из республик Северного Кавказа. Естественный прирост с 1993 года был отрицательный.

Казахстан  

Источники:

Беларусь

Туркмения

Таджикистан

Киргизия

Прибалтика 
Согласно переписи 2001 года в Литве проживало 704 молдаванина. В Эстонии на 2001 год проживало 645 молдаван.

Дания 
В 2008 году годичный вид на жительство в Дании получили 92 гражданина Молдавии. Среди них 3 человека по причине объединения семьи, 4 человека — на основе вида на жительство в другой стране ЕС, 24 — из-за работы, 5 — из-за учёбы, 56 — по другим причинам. В первом квартале 2009 года 2 гражданина Молдавии попросили убежище в Дании и 14 человек получили 3-месячный вид на жительство.

Согласно статистическим данным из Государственного регистра населения о гражданах РМ, предоставляемых ГП "ЦГИР «Registru», на 1 марта 2015 года, выехавших за границу на постоянное место жительства в Данию, находятся 52 гражданина Молдовы.

Германия

Испания

Италия 
На 31 декабря 2015 года в Италии официально проживало 142 266 граждан Молдавии, из которых 47 689 мужчин и 94 577 женщин.

Португалия 
В 2008 году в Португалии официально зарегистрировано 21 147 выходцев из Молдавии.

Франция

Швеция 
На 31 декабря 2012 года в Швеции проживало 570 человек, родившихся в Молдавии.

Примечания 

Молдавская диаспора
Романские народы